Молчаново — село в Большеболдинском районе Нижегородской области. Административный центр Молчановского сельсовета. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 200 км, до районного центра села Большого Болдино — 21 км. Абсолютная высота 157 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как владельческое село в первом стане Сергачского уезда при речке Альзе в 50 верстах от Сергача. В селе насчитывалось 73 двора и проживало 645 человек (292 мужчины и 353 женщины). Функционировали две православные церкви.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96% из 190 человек.

Примечания 

Населённые пункты Большеболдинского района
Вотчины Анненковых